Les Heterokonta sont un infra-règne d'organismes eucaryotes caractérisés par l'existence, au cours de leur cycle, d'une cellule biflagellée avec deux flagelles différents : un flagelle lisse et un flagelle plumeux à mastigonèmes tubulaires tripartites.

Les Hétérokontes, ou Hétérocontes, ont investi des niches écologiques très variées. Certaines sont des algues, principalement brunes (Laminariales), et pratiquent la photosynthèse, comme l'embranchement des Ochrophytes. On y retrouve également des protistes d'importance majeure, telle que les diatomées, un des composants principaux du plancton. Ou encore, l'Oomycète parasitique Phytophthora, le pseudo-champignon qui causa la Grande Famine Irlandaise de 1845.

L'infra-règne des Heterokonta ne doit pas être confondu avec l’ancienne classe des Heterokonta ou Heterokontae (Luther 1899) qui désigne principalement les Xanthophyceae actuelles. C’est seulement à partir de 1995, que le terme désigne les Stramenopiles ou Heterokonta Cav.-Sm., 1995.

Dans la classification proposée par Thomas Cavalier-Smith, le taxon des Heterokonta forme un infra-règne dans le règne des Chromista. Ils comprennent trois embranchements :
 Bigyra ;
 Ochrophyta ;
 Pseudofungi.

Cavalier-Smith (2010 dans son supplément) indique que le taxon des Heterokonta Cavalier-Smith 1986 relève du CINZ (nomenclature zoologique) puisqu'il est majoritairement formé d'organismes qui n'ont traditionnellement pas été étudiés par les botanistes et les phycologues. Seuls les Ochrophytes et les Oomycètes relèvent du CIN (nomenclature botanique).

Étymologie 
Le nom dérive du grec έτεροσ / heteros, « différent, autre » et κοντοσ / kontos, « bâton, flagelle », en référence à l'existence, au cours de leur vie, d'une cellule biflagellée ayant deux flagelles différents : l'un lisse, l'autre plumeux.

Variantes dans la classification 

Selon Margulis & Chapman (2009) :
 Règne des Protoctista (Hogg 1860)
 Sous-règne (Division) des Heterokonta (Stramenopiles)
 Phylum des Bicosoedida
 Phylum des Jakobida
 Phylum des Proteromonadida
 Phylum des Kinetoplastida
 Phylum des Euglenida
 Phylum des Hemimastigota
 Phylum des Hyphochytriomycota
 Phylum des Chrysomonada
 Phylum des Xanthophyta
 Phylum des Phaeophyta
 Phylum des Bacillariophyta
 Phylum des Labyrinthulata
 Phylum des Plamodiophora
 Phylum des Oomycota

Concernant les Protozoaires, Margulis et Chapman dans Kingdoms & Domains (2009) utilisent Heterokonta (Stramenopiles) en incluant, dans leur sous-règne ou division, les euglènes et les trypanosomes mais pas les opalines.

Selon  :
 division des Bigyra
 division des Ochrophyta
 division des Pseudofungi

 : cinq phylum
 Bigyra 
 Ochrophyta Cavalier-Smith, 1995
 Oomycota 
 Bacillariophyta accepté comme Bacillariophyceae 
 Heterokontophyta accepté comme Ochrophyta

Taxons de rang inférieur 
 Groupes hétérotrophes
 Blastocystae
 Proteromonadea
 Opalinidea
 Bicoecea
 Labyrinthulomycetes
 Oomycetes
 Hyphochytridiomycetes
 Bigyromonadea
 Groupes autotrophes (Heterokontophyta ou Ochrophyta)
 Pinguiophyceae
 Bacillariophyta
 Bolidophyceae
 Pelagophyceae s.l.
 Pedillenophyceae s.l.
 Raphidophyceae
 Phaeothamniophyceae
 Chrysomerophyceae
 Xanthophyceae
 Schizocladiophyceae
 Phaeophyceae
 Eustigmatophyceae
 Chrysophyceae

Phylogénie 

Cladogramme basé sur les travaux de Ruggiero et al. 2015 & Silar 2016 :

Controverse de nomenclature 
Initialement, le terme « straménopiles » (du latin , , et  : organismes à « pelage » en forme de « feuillage »).) était un terme informel inventé par Patterson c'est-à-dire un mot descriptif anglais n'ayant pas vocation à servir comme nom scientifique latin d'un taxon. Il a ensuite été maladroitement latinisé en « Stramenopiles » par d'autres auteurs. En conséquence, du point vue de la nomenclature botanique, le terme Straménopile, restant un synonyme taxinomique du terme originel Heterokonta, il est donc formellement invalide aux regard des codes de nomenclature du fait du principe d'antériorité.

L'origine du terme straménopile est explicitée dans le passage suivant d’Adl  (2005) :

Lecointre & Le Guyader (2006) emploient le terme Straménopiles dans la langue française.

Le comité Adl et al. (2012) de la Société internationale des protistologistes entérine Stramenopiles Patterson 1989.

Le taxon constitue un cas de conflit de nomenclature.
En effet, certains biologistes, entre autres des mycologues et des parasitologistes (étudiant les parasites fongiques des plantes, des algues et des invertébrés), confondent ou assimilent les taxons Stramenopila (aussi écrit Straminipila) et Chromista en tant que règne.

Notes et références

Références taxinomiques